Municipio de McKinley puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Municipio de McKinley, en Dakota del Norte.
Municipio de McKinley, en Dakota del Sur.
Municipio de McKinley, en el condado de Huron, Míchigan.
Municipio de McKinley, en el condado de Emmet, Míchigan.
Municipio de McKinley, en el condado de Cass, Minnesota.
Municipio de McKinley, en el condado de Douglas, Misuri.
Municipio de McKinley, en el condado de Polk, Misuri.
Municipio de McKinley, en el condado de Stone, Misuri.